Eldon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eldon (Iowa)
Eldon (Missouri)
Eldon (Oklahoma)
Eldon kan verwijzen naar de volgende plaats in Engeland:
Eldon (County Durham)